Die Saison 1998/99 sah einen Zweikampf um den Titel zwischen dem Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm und dem Sollentuna SK, der erst in der letzten Runde im direkten Vergleich entschieden wurde. Rockaden Stockholm hätte bereits ein Unentschieden zum achten Titel in Folge gereicht, da allerdings Sollentuna SK siegte, gewannen sie ihren ersten Titel.

Im Vorjahr waren der Limhamns SK, der SK Passanten und die Linköpings ASS aufgestiegen. Während Limhamn und der SK Passanten den Klassenerhalt erreichten, musste Linköping zusammen mit dem Eksjö Schackklubb und dem SK Kamraterna direkt wieder abstiegen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 1998/99.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 16., 17. und 18. Oktober, 8. November, 6. Dezember 1998, 17. Januar, 7. und 28. Februar sowie 12., 13. und 14. März 1999. Die ersten drei Runden wurden zentral in Norrköping ausgerichtet, die letzten drei in Göteborg, während die übrigen Wettkämpfe dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Bericht der 1. bis 3. Runde in Tidskrift för Schack 9/1998, S. 575ff. (PDF-Datei; 1,48 MB, schwedisch)
 Ergebnisse und Bericht der 4. und 5. Runde in Tidskrift för Schack 10/1998, S. 610ff. (PDF-Datei; 1,56 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 6. Runde in Tidskrift för Schack 1/1999, S. 14f. (PDF-Datei; 1,45 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 7. Runde in Tidskrift för Schack 2/1999, S. 96f. (PDF-Datei; 1,72 MB, schwedisch)
 Ergebnisse und Bericht der 8. bis 11. Runde und Endstand in Tidskrift för Schack 3/1999, S. 130ff. (PDF-Datei; 1,49 MB, schwedisch)
 Endstand im Bulletin des Sveriges Schackförbund, S. 34 (PDF-Datei; 5,31 MB, schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1998
Schachveranstaltung 1999